Officine Meccaniche (italienisch: Mechanische Werke bzw. Maschinenfabrik) steht für verschiedene italienische Unternehmen:

 Officine Meccaniche (Fabbrica Bresciana Automobili), kurz OM, ein Automobilhersteller aus Brixia, siehe Officine Meccaniche
 Officine Meccaniche A. Zambon & C., ein Automobilhersteller aus Turin
 Officina Meccanica Armando Simoni, ein Hersteller von Schreibgeräten, siehe Omas
 Officine Meccaniche Beccaria, ein Automobilhersteller aus Turin
 Officina Meccanica Berardo Taraschi, ein Automobilhersteller aus Teramo
 Officine Meccaniche Casertane, ein Eisenbahnhersteller
 Officine Meccaniche Colombo, ein Automobilhersteller aus Mailand
 Officine Meccaniche De Vecchi, ein Automobilhersteller aus Mailand
 Officina Meccanica della Stanga, ein Automobilhersteller aus Manerbio
 Officine Meccaniche della Stanga, ein Eisenbahn- und Straßenbahnhersteller aus Padua
 Officine Meccaniche di Saronno, ein Automobilhersteller aus Saronno
 Officine Meccaniche e Fonderie Michele Ansaldi, ein Automobilhersteller, siehe Brevetti Fiat
 Officine Meccaniche e Navali di Napoli, ein Eisenbahn- und Schiffshersteller
 Officine Meccaniche Giovanni Cerutti, ein Druckmaschinenhersteller mit Sitz in Casale Monferrato
 Officine Meccanica Giuseppe Meldi, ein Automobilhersteller aus Turin
 Officine Meccaniche Isola Bella, ein Automobilhersteller aus Lailand
 Officine Meccaniche Reggiane, auch Officine Meccaniche Reggio Emilia, ein Fahrzeugtechnikhersteller, siehe Reggiane
 Officine Meccaniche Stigler, ein Automobilhersteller aus Turin
 Officine Meccaniche Torinese, ein Automobilhersteller aus Turin
 Officine Meccaniche Tortonesi, ein Hersteller von Nutzfahrzeugen mit Sitz in Tortona
 Officine Electromeccaniche Vincenzo Leone, ein Automobilhersteller aus Turin
 Società Officine Meccaniche e Fonderie Michele Ansaldi, ein Automobilhersteller aus Turin